Маминвил има више значења:
 Маминвил (Орегон)
 Маминвил (Тенеси)